Перна може бити:

 Перна (Топуско), насеље у општини Топуско на Кордуну
 Перна (тврђава), остаци тврђаве старог града Перника изнад горепоменутог села
 Перна (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа
 Перна (Сућурај), насеље у општини Сућурај у јужној Далмацији
 Перна (Брецлав), насеље у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република